Zon, ster in het planetenstelsel waar ook de aarde deel van uitmaakt
Soera De Zon, een soera van de Koran
Zearalenon (afk. ZEA of ZON), een macrocyclisch mycotoxine geproduceerd door schimmels
Zon (band), een Canadese rockband
Zon (Burkina Faso), een dorp in het noorden van Burkina Faso
Żoń (Polen), een dorp in Polen
Zon (lied), een lied van gelegenheidsformatie Samen voor Elkaar uit 2020

Personen
Jacques Zon (1872-1932), Nederlands schilder, leerling van Willem Maris
Raphael Zon (1874-1956), Amerikaans onderzoeker
Kelly van Zon (1987), Nederlands tafeltennisspeelster

Zie ook 
Brouwerij de Zon
Oudegracht 167, een pand in Utrecht